Чемпионат Белоруссии по шахматам 2017 прошёл с 9 по 20 января 2017 года в Минске.

 Место проведения: Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам.
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

 Категория: 10-я категория (средний рейтинг 2483,08).
 Главный судья: арбитр ФИДЕ Стрелец И. И.

Участники

Таблица

Примечания

Ссылки 
 
 Все партии и подробная информация на сайте openchess.by

Чемпионаты Белоруссии по шахматам
2017 год в шахматах
Январь 2017 года
Спорт в Белоруссии в 2017 году